Kraas ist der Familienname folgender Personen:

 Frauke Kraas (* 1962), deutsche Kulturgeografin
 Hugo Kraas (1911–1980), deutscher SS-Brigadeführer
 Oliver Kraas (* 1975), südafrikanischer Skilangläufer
 Paul Kraas (1887–1961), deutscher Bildgießer
 Thiemo Kraas (* 1984), deutscher Komponist und Dirigent
 Walter Kraas (1898–1970), deutscher Ziseleurmeister

Siehe auch:
 Kras